Lund je osebno in krajevno ime staronordijskega izvora, ki pomeni log oz. gaj. Ime nosi več krajev in znanih ljudi:

Kraji 
Lund, mesto na Švedskem, središče:
občina Lund, Skåne
Univerza v Lundu
Lund, Norveška, občina v regiji Rogaland, Norveška
Lund, Nærøy, Nord-Trøndelag, Norveška
Lund, East Riding of Yorkshire, Anglija
Lund, Britanska Kolubmija, Kanada
Lund, Kalifornija, ZDA
Lund, Nevada, ZDA
Lund, Utah, ZDA

Ljudje 
Priimek

 Børge Lund, norveški rokometaš 
 Charles Sumner Lund Hertzberg, kanadski general in vojaški inženir
 Martin Lund, norveški filmski režiser
 Oscar A.C. Lund, danski filmski režiser
 Otto Marling Lund, britanski general
 Tom Benny Lund, danski rokometaš
 Svend Lund, danski rokometaš

Ime

 Aksel Lund Svindal, norveški alpski smučar